

Топоніми 
 Сеговія — місто в Іспанії, в автономній області Кастилія і Леон.
 Сеговія (провінція) — провінція в Іспанії
 Сеговія (Колумбія) — місто і муніципалітет в Колумбії.
 Сеговія (Rio Segovia) — колишня назва річки Ріо-Коко в Центральній Америці, що протікає по території Нікарагуа і Гондурасу

Прізвища 
 Андрес Сеговія (1893—1987) — іспанський гітарист.
 Луїс Сеговія (1997) — еквадорський футболіст.
 Хуан Пабло Сеговія (1989) — аргентинський футболіст.

Посилання